CEV Challenge Cup (mannen)
CEV Challenge Cup (vrouwen)